Terraja puede referirse a:
 Terraja de roscar, herramienta para hacer roscas; 
 Terraja, disco lanzado en 1998 por la banda uruguaya El Peyote Asesino; 
 Terraja, modismo uruguayo que define a una persona que, sin importar su clase social, intenta de modo exagerado demostrar ser de una clase social superior a la propia. No confundir con "groncho" que significa vulgar, ordinario o carente de modales. (lunfardo, Uruguay); o
 Terraja, perfil de metal con forma que deslizado sobre carril o girando sobre un eje da forma a un molde o moldura de yeso, arcilla o mortero.